Planá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Planá (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Chalkidike,

Tjeckien 

 Planá (ort i Tjeckien, Plzeň), Okres Tachov, 
 Planá (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar